Die Divizia Națională 1992 war die erste Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Als Übergang vom Kalenderjahr zu Herbst-/Frühjahr wurden die Spiele nur in der ersten Jahreshälfte ausgetragen, und zwar vom 14. März bis 23. Juni 1992.

Die Saison beendeten Tiligul Tiraspol und Zimbru Chișinău punktgleich. Vom moldauischen Fußballverband wurde ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft angeordnet. Zu diesem trat Tiligul aus Protest nicht an. Sie waren der Ansicht der Titel stände ihnen zu, der direkte Vergleich brachte zwar keine Entscheidung (1:0 und 0:1), aber die bessere Tordifferenz sprach für sie. Daraufhin wurde Zimbru Chișinău zum Meister erklärt.

Modus 
12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Saison 1992 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992